

Geografia

Austria 
 Kirchstetten – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie St. Pölten-Land

Niemcy 
 Kirchstetten – dzielnica Dorfen
 Kirchstetten – dzielnica Neumarkt-Sankt Veit
 Kirchstetten – dzielnica Vilsbiburga